Tschuprow oder Chuprov ist der Nachname von:
Alexander Alexandrowitsch Tschuprow (1874–1926), russischer Ökonom und Statistiker
Alexander Iwanowitsch Tschuprow (1842–1908), russischer Ökonom und Statistiker, Professor in Moskau, Vater von Alexander Alexandrowitsch Tschuprow (Chuprov)
 Dmitriy Chuprov (* 1985), weißrussischer Poolbillard- und Snookerspieler